Die Schachweltmeisterschaft der Frauen 2013 war ein Zweikampf zwischen Schachweltmeisterin Anna Uschenina und Herausforderin Hou Yifan als Gewinnerin des FIDE Grand Prix der Frauen 2011–2012 und fand vom 10. bis 23. September 2013 im chinesischen Taizhou in der Provinz Jiangsu statt.

Hintergrund und Organisation 
Bei der als K.-o.-Turnier abgehaltenen Schachweltmeisterschaft der Frauen 2012 schied die damalige Weltmeisterin Hou Yifan bereits in der zweiten Runde aus, während Anna Uschenina das Turnier gewann. Obwohl kein Rückkampfrecht existiert, sicherte sich Hou Yifan bereits zuvor durch den Gewinn der Qualifikationsturniere das Recht auf einen Zweikampf gegen ihre eventuelle Nachfolgerin; im Falle der erfolgreichen Verteidigung des Weltmeistertitels 2012 durch Hou Yifan hätte die Inderin K. Humpy als Zweitplatzierte des Grand Prix das Herausforderungsrecht gegen Hou Yifan gehabt.

Im Dezember 2012 war die Punktstatistik der beiden Kontrahentinnen gegeneinander ausgeglichen: Zwischen 2006 und 2009 hatten sie in sieben Turnierpartien jeweils zwei Siege, zwei Niederlagen und drei Unentschieden erspielt. Bei sechs der sieben Partien führte Hou Yifan die weißen Steine. Eine weitere Partie beim FIDE Grand Prix der Frauen 2013–2014 verlor Hou Yifan 2013 in Genf mit Weiß gegen Uschenina.

Der Preisfonds belief sich auf 200.000 Euro, von denen die Siegerin 120.000 erhielt. Hauptschiedsrichter war Panagiotis Nikolopoulos aus Griechenland, unterstützt von Carol Jarecki (Britische Jungferninseln).

Verlauf 
Das Match verlief sehr einseitig. Uschenina gewann keine Partie und verlor dreimal mit den weißen Steinen (1., 3., 6. Partie). Mit ihrem Weißsieg in der 7. Partie konnte Hou Yifan bereits nach sieben von zehn angesetzten Partien den Wettkampf mit 5,5:1,5 (+4 =3 −0) für sich entscheiden und damit den WM-Titel zurückerobern.

{| class="wikitable" style="text-align:center; background:white;"
|-
! !! Elo-Zahl!! width=20|1 !! width=20|2 !! width=20|3 !! width=20|4 !! width=20|5 !! width=20|6 !! width=20|7 !! Punkte
|-
| align=left | Anna Uschenina || 2500
| 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || 0 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 0 ||style="background:black; color:white"| 0 || 1.5
|-
| align=left | Hou Yifan || 2609
|style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| 1 || ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 1 || 1 || 5.5
|}

Partien

1. Partie 

 Anna Uschenina – Hou Yifan 0:1
 Taizhou, 11. September 2013
 Nimzowitsch-Indisch, E32
 1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. Dc2 0–0 5. Sf3 c5 6. dxc5 Sa6 7. g3 Sxc5 8. Lg2 b6 9. 0–0 Lb7 10. Sb5 Le4 11. Dd1 Sb7 12. a3 Le7 13. Lf4 d6 14. Tc1 h6 15. b4 a6 16. Sc3 Lc6 17. Db3 Tc8 18. Tfd1 De8 19. Db1 e5 20. Ld2 b5 21. cxb5 axb5 22. e4 Ta8 23. Sh4 Txa3 24. Sf5 Ld7 25. Le3 Le6 26. Sxe7+ Dxe7 27. Sd5 Sxd5 28. exd5 Lg4 29. Td2 f5 30. Tdc2 f4 31. Tc7 Df6 32. Lb6 Sd8 33. Db2 Td3 34. Dc2 Lf5 35. Da2 Sf7 36. Lf1 Sg5 37. Ta7 fxg3 38. hxg3 Sf3+ 39. Kh1 Dg6 40. Lxd3 Dh5+ 41. Kg2 Lh3+ 0:1

2. Partie 

 Hou Yifan – Anna Uschenina ½:½
 Taizhou, 12. September 2013
 Sizilianische Verteidigung, B33
 1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 e5 6. Sdb5 d6 7. Lg5 a6 8. Sa3 b5 9. Sd5 Le7 10. Lxf6 Lxf6 11. c3 Lg5 12. Sc2 Se7 13. Scb4 0–0 14. Le2 a5 15. Sxe7+ Dxe7 16. Sd5 Db7 17. Dd3 b4 18. h4 Ld8 19. g3 Le6 20. Td1 bxc3 21. bxc3 Lb6 22. Sxb6 Dxb6 23. Dxd6 Dxd6 24. Txd6 Lxa2 25. Kd2 Tfb8 26. Ta1 Tb2+ 27. Ke3 Tc8 28. c4 Kf8 29. Td2 Txd2 30. Kxd2 Lxc4 31. Txa5 Lxe2 32. Kxe2 Tc2+ 33. Ke3 f6 ½:½

3. Partie 

 Anna Uschenina – Hou Yifan 0:1
 Taizhou, 14. September 2013
 Nimzowitsch-Indisch, E32
 1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. Dc2 0–0 5. e4 d5 6. e5 Se4 7. Ld3 c5 8. Sf3 cxd4 9. Sxd4 Sd7 10. Lf4 Sdc5 11. 0–0 Lxc3 12. bxc3 Ld7 13. Le2 Sa4 14. cxd5 exd5 15. c4 Tc8 16. Db3 dxc4 17. Lxc4 Sac3 18. a4 Lxa4 19. Txa4 Sxa4 20. Sf5 Sac3 21. e6 Txc4 22. Dxc4 b5 23. Db3 Dd3 24. exf7+ Txf7 0:1

4. Partie 

 Hou Yifan – Anna Uschenina ½:½
 Taizhou, 15. September 2013
 Sizilianische Verteidigung (Scheveninger Variante), B81
 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 a6 6. Le3 e6 7. g4 h6 8. Df3 Dc7 9. h4 h5 10. g5 Sg4 11. Lh3 Sd7 12. g6 Sde5 13. gxf7+ Dxf7 14. Dxf7+ Kxf7 15. Lg5 Ld7 16. f3 Sf6 17. 0–0–0 Sh7 18. Lf4 Sf6 19. Lg3 b5 20. a3 Sc4 21. f4 Sg4 22. Sf3 Ta7 23. Td3 Le7 24. Sg5+ Ke8 25. Te1 Tf8 26. Sd1 Tb7 27. Te2 g6 28. Sh7 Tf7 29. Sg5 Tf8 30. Sh7 Tf7 31. Sg5 Tf8 ½:½

5. Partie 

 Hou Yifan – Anna Uschenina ½:½
 Taizhou, 17. September 2013
 Sizilianische Verteidigung (Scheveninger Variante), B81
 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 a6 6. Le3 e6 7. g4 h6 8. h4 Sc6 9. Sxc6 bxc6 10. Df3 h5 11. gxh5 Sxh5 12. 0–0–0 Tb8 13. Lc4 Df6 14. Dg2 Sf4 15. Dg5 e5 16. Dxf6 gxf6 17. Lxf4 exf4 18. Se2 Tb4 19. Ld3 f5 20. exf5 f3 21. Sc3 Lh6+ 22. Kb1 d5 23. a3 Tf4 24. Tde1+ Kd8 25. Sd1 a5 26. Se3 Tg8 27. h5 Ld7 28. Teg1 Txg1+ 29. Txg1 Th4 30. Sg4 Txh5 31. Se5 f6 32. Sxd7 Kxd7 33. Tg3 Th2 34. Txf3 Lg5 35. Ka2 Lh4 36. Kb3 Lxf2 37. Ka4 Lb6 38. b4 axb4 39. axb4 Kd6 40. Tg3 Th1 41. c3 Lf2 42. Tf3 Th2 43. Kb3 Ke5 44. Lc2 Kd6 45. Ld3 Kd7 46. Lc2 Tg2 47. Td3 Tg4 48. b5 Tf4 49. bxc6+ Kxc6 50. Td1 Tf3 51. Ld3 Lg3 52. Kc2 Kc5 53. Tf1 Te3 54. Ta1 Le5 55. Ta5+ Kc6 56. Ta6+ Kc5 57. Ta5+ Kc6 58. Ta6+ Kc5 59. Ta5+ Kc6 60. Ta6+ Kc5 61. Ta5+ ½:½

6. Partie 

 Anna Uschenina – Hou Yifan 0:1
 Taizhou, 18. September 2013
 Damenindische Verteidigung, E17
 1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 b6 4. g3 Lb7 5. Lg2 Le7 6. Sc3 0–0 7. Dc2 c5 8. d5 exd5 9. Sh4 Sc6 10. cxd5 Sd4 11. Dd1 Se8 12. Sf3 Sxf3+ 13. Lxf3 d6 14. 0–0 Sc7 15. a4 a6 16. Tb1 Lf6 17. Ld2 b5 18. axb5 Sxb5 19. Lg2 Lc8 20. Se4 Te8 21. Sxf6+ Dxf6 22. e4 a5 23. Ta1 Ld7 24. Ta2 a4 25. Te1 h6 26. Le3 a3 27. Dd2 axb2 28. Txb2 Sc3 29. f3 Ta3 30. Lf2 Sb5 31. Teb1 c4 32. Txb5 Lxb5 33. Ld4 c3 34. Df2 Dg5 35. f4 Dg4 36. Te1 Tea8 37. h3 Dc8 38. e5 Ta1 39. exd6 c2 40. Lxa1 0:1

7. Partie 

 Hou Yifan – Anna Uschenina 1:0
 Taizhou, 20. September 2013
 Sizilianische Verteidigung (Najdorf-Variante), B90
 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 a6 6. Le3 Sbd7 7. Le2 e6 8. g4 h6 9. f4 g5 10. f5 Se5 11. h3 b5 12. a3 De7 13. fxe6 fxe6 14. Sf3 Sfd7 15. Dd2 Sxf3+ 16. Lxf3 Se5 17. Le2 Lg7 18. 0–0–0 Sf7 19. Ld4 Le5 20. Lxe5 dxe5 21. h4 gxh4 22. De1 Ta7 23. Txh4 Td7 24. Th5 Tg8 25. Kb1 Dc5 26. Th3 Db6 27. Dh4 Txd1+ 28. Sxd1 Lb7 29. Tc3 Dd8 30. Df2 Dd4 31. Df6 Dd6 32. Sf2 Kf8 33. Tf3 Tg7 34. Dxh6 Kg8 35. Df6 Lc6 36. Td3 Tc5 37. g5 Sxg5 38. Sg4 Sf7 39. Dxe6 Dg1+ 40. Td1 1:0

Weblinks 
 Ushenina – Hou Women's World Championship Match (2013) – alle Partien bei: chessgames.com

Einzelnachweise und Quellen 

2013
Schachveranstaltung 2013
Schachwettbewerb in der Volksrepublik China
Sport (Jiangsu)
Taizhou (Jiangsu)